Плей-оф Кубка Стенлі 2010 — стартував після регулярного чемпіонату 14 квітня 2010 та фінішував 9 червня 2010.

Учасники плей-оф

Східна конференція 
Вашингтон Кепіталс, чемпіон Південно-Східного дивізіону, Східної конференції, Кубок Президента – 121 очко
Нью-Джерсі Девілс, чемпіон Атлантичного дивізіону – 103 очка
Баффало Сейбрс, чемпіон Північно-Східного дивізіонун – 100 очок
Піттсбург Пінгвінс – 101 очко
Оттава Сенаторс – 94 очка
Бостон Брюїнс – 91 очко
Філадельфія Флайєрс – 88 очок (41 перемога)
Монреаль Канадієнс – 88 очок (39 перемог)

Західна конференція 
Сан-Хосе Шаркс, чемпіон Тихоокеанського дивізіону і Західної конференції – 113 очок
Чикаго Блекгокс, чемпіон Центрального дивізіону – 112 очок
Ванкувер Канакс, чемпіон Північно-Західного дивізіону – 103 очка
Фінікс Койотс – 107 очок
Детройт Ред-Вінгс – 102 очка
Лос-Анджелес Кінгс – 101 очко
Нашвілл Предаторс – 100 очок
Колорадо Аваланч – 95 очок

Плей-оф

Чвертьфінали конференцій 
(1) Вашингтон Кепіталс — (8) Монреаль Канадієнс

 (2) Нью-Джерсі Девілс — (7) Філадельфія Флайєрс

 (3) Баффало Сейбрс — (6) Бостон Брюїнс 

 (4) Піттсбург Пінгвінс — (5) Оттава Сенаторс

 (1) Сан-Хосе Шаркс — (8) Колорадо Аваланч

 (2) Чикаго Блекгокс — (7) Нашвілл Предаторс

 (3) Ванкувер Канакс — (6) Лос-Анджелес Кінгс

 (4) Фінікс Койотс — (5) Детройт Ред-Вінгс

Півфінали конференцій 
(4) Піттсбург Пінгвінс — (8) Монреаль Канадієнс 

(6) Бостон Брюїнс — (7) Філадельфія Флайєрс

(1) Сан-Хосе Шаркс — (5) Детройт Ред-Вінгс

(2) Чикаго Блекгокс — (3) Ванкувер Канакс

Фінал Східної конференції 
(7) Філадельфія Флайєрс — (8) Монреаль Канадієнс

Фінал Західної конференції 
(1) Сан-Хосе Шаркс — (2) Чикаго Блекгокс

Фінал Кубка Стенлі 

(2) Чикаго Блекгокс — (7) Філадельфія Флайєрс

Статистика

Бомбардири

Воротарі 

І = матчі; В = перемоги; П = поразки; КД = кидки по воротах; ГП = голів пропущено; СП = Середня кількість пропущених шайб; %ВК = відбитих кидків (у %); ША = шатаути; ЧНЛ = часу на льоду (хвилини: секунди)

Джерела 
 Архів  

Сезон НХЛ 2009—2010